A 4 a Spyair japán rockegyüttes negyedik stúdióalbuma, amely 2015. november 15-én jelent meg Japánban a Sony Music Associated Records kiadó gondozásában. A lemezt Európában a JPU Records jelentette meg 2016. április 15-én. A kiadvány a hatodik helyen mutatkozott be az Oricon eladási listáján, melyen összesen tíz hetet töltött el.

Számlista

Korlátozott példányszámú kiadás

Források 

2015 nagylemezei
JPU Records-albumok